Хуссейн Бассир — египетский археолог, изучающий пирамиды Гизы. Хуссейн Бассир является одним из директоров раскопок в Долине Золотых Мумий в Оазисе Бахария. Он получил степень бакалавра египтологии в Каирском Университете в 1994 году, а магистерскую в Близких Восточных Науках в 2004 в университете Джонса Хопскинса, где он нынче является кандидатом наук. Он также написал два романа об Египте на арабском языке — «Поиски Хнума» и «Старый Красный Гиппопотам». До своего прибытия в США Хуссейн Бассир участвовал в археологических раскопках Захи Хавасса и во многих других раскопках Египта. Среди его работ намечаются комментарии об египтологии, арабской литературе, кинематографии, и археологии. Он нынче является членом Египетского Верховного Совета по Античности в Министерстве Культуры.

Археологи Египта
Википедия:Биографии современников
Выпускники Каирского университета
Египтологи-некрополисты
Египтологи Египта